Marwood (Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Marwood (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)